avd – codice ISO 639-3 della lingua alviri-vidari
 Automobilclub von Deutschland - organizzazione tedesca